Plaats in Indonesië
 Taluk (Natal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Taluk (Batang Kapas), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Pesisir in de provincie West-Sumatra
 Taluk (Pariaman Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra